Максим Концевич: Концевич, Максим Львович (род. 1964) — советский и французский математик, лауреат Филдсовской премии; сын Л. Р. Концевича.
 Концевич, Максим Прохорович — российский музыкант, композитор, дирижёр и педагог XVIII века.